Дэнс-панк, или диско-панк () — музыкальный жанр, возникший в конце 1970-х, и тесно связанный с пост-панком и новой волной.

Основатели жанра 
Многие группы в эпоху пост-панка перешли на более ритмичный, танцевальный темп. Эти группы были созданы под влиянием диско, фанка и другой танцевальной музыки, популярной в то время, а также некоторых работ 70-х годов Дэвида Боуи, Брайана Ино и Игги Попа, а также записей немецких краут-рок-групп. Одни из самых популярных групп 80-х годов — это Public Image Ltd, Gang Of Four, New Order, Killing Joke, The Cure, Siouxsie and the Banshees и Sigue Sigue Sputnik. Среди нью-йоркских дэнс-панк-коллективов можно выделить Material, The B-52's, Blondie, James Chance and the Contortions, Cristina Monet, ESG, Liquid Liquid, Билли Айдола и Talking Heads. Прото-дэнс-панк-сцена также развита в Германии (Neue Deutsche Welle), Франции (Coldwave) и Бразилии. Первые коллективы, игравшие в этом стиле, очень близки к синти-попу, электропопу, нью-вейву, арт-панку и немного готик-року.

Когда в 80-х и 90-х техно и хаус стали популярными, некоторые пост-панк-группы под влиянием этого жанра стали добавлять в свои песни элементы этих стилей. Манчестерские группы конца 1980-х, такие, как Happy Mondays, приняли форму альтернативного рока с музыкальной основой рэйв-сцены. Такое развитие событий во многом свойственно для групп стиля брит-поп, таких, как Blur, а также до некоторой степени для электроники Big beat.

Современный дэнс-панк 
С 70-х годов дэнс-панк развивали в сторону пост-хардкора такие группы, как Mindless Self Indulgence, Death From Above 1979, Fake Shark-Real Zombie!, Presets, The Kills, Q and Not U, и Youves Le Castlevania. Самым известным лейблом, выпускающим музыкантов дэнс-панк, можно считать DFA Record, а также LCD Soundsystem Джеймса Мерфи. Британское ответвление дэнс-панка, New Rave (образованное от «new wave» и «rave»), возникло в 2007 году.

Жанры панк-рока
Музыкальные жанры